Llista d'asteroides del 90.001 al 91.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 90001–90100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 90101–90200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 90201–90300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 90301–90400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 90401–90500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 90501–90600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 90601–90700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 90701–90800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 90801–90900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 90901–91000 [ edit]